Pegaz je lahko:
 Pegaz - konj v grški mitologiji
 Pegaz (ozvezdje)